Amerikai Egyesült Államok
 Robinson (Észak-Dakota)
 Robinson (Illinois)
 Robinson (Iowa)
 Robinson (Kansas)
 Robinson (Kentucky)
 Robinson (Minnesota)
 Robinson (Texas)
 Robinson (Washington)

Nevek
 Robinson (keresztnév)
 Robinson (vezetéknév)

Zene
 Robinson, a Neoton Família dala (1986)
 Robinson, a Spitz együttes dala